Рэдень (Редены):
 Редены — село в Каларашском районе Молдавии.
 Редены — село в Страшенском районе Молдавии.